Николай Рукавишников: 
 Рукавишников, Николай Иванович (1848—1913) — российский купец-золотопромышленник.
 Рукавишников, Николай Николаевич (1932—2002) — советский космонавт.